Al-Shehbaz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ihsan Al-Shehbaz
 Ihsan Ali Al-Shehbaz